Productive Teaming ist ein Konzept zur Beschreibung einer Art der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine im Kontext der Produktion.

Begriffsbestimmungen und nähere begriffliche Eingrenzung 
Im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen fokussiert Productive Teaming auf Maschinen, die weder statisch vorprogrammierte Automatisierung noch lediglich auf explizite Vorgaben der Menschen im Sinne von kollaborativen Robotern reagieren, sondern stattdessen zur Laufzeit ein Modell der Ziele und Handlungspläne der Menschen erstellen. Frühe Vorarbeiten dazu wurden im NEUROS- und im MORPHA-Projekt und an anderer Stelle in Deutschland um die Jahrtausendwende geleistet, in welchen gesten- und interaktionsbasierte Ablaufmuster zum flexiblen Anlernen von Industrierobotern untersucht wurden.

Konzeptionell sind sie damit verwandt mit dem Begriff der Multiagentensysteme. Multiagentensysteme wurden zuerst in den frühen 2000er Jahren konzeptionell eingeführt. Mit der weiten Verbreitung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz und der Verfügbarkeit von Cloud-Frameworks, erleben sie seit den späten 2010er einen großen Auftrieb. Die dort entwickelten Konzepte wie etwa BDI fokussieren aber stark auf die Zusammenarbeit zwischen reinen IT-Bots. Productive Teaming stellt dagegen die Teamfähigkeit physischer Maschinen mit Menschen ins Zentrum.

Eine Definition von Ragni, Ortmeier und anderen 
Marco Ragni, Frank Ortmeier und andere definieren den Begriff „Productive Teaming“ wie folgt: 

Es geht also darum, Maschinen in der Produktion so zu gestalten, dass diese Menschen genauso intuitiv und flexibel unterstützen, wie es menschliche Partner tun würden. Dazu gehört beispielsweise, dass Maschinen ihre Taktzeiten dem Menschen anpassen oder auch von ihm lernen, welche Aktionen der Mensch wie und in welcher Reihenfolge präferiert. Empirische Forschungen im Bereich Kognition, Verhalten und Arbeitswissenschaft zeigen, dass dies nicht statisch ist, sondern sich im Verlauf der Zeit ändert. Im Productive Teaming wird dem durch das Konzept der Doppelten Regelschleife in der Folge Rechnung getragen.

Doppelte Regelschleife im Productive Teaming (nach Noack) 
Im Productive Teaming unterstützen Maschinen Menschen genauso intelligent, hilfsbereit und adaptiv, wie dies auch menschliche Teamkollegen tun würden. Zumindest in der Theorie. Dazu beobachten die Maschinen kontinuierlich das Verhalten und die Aktionen der Menschen und bilden daraus ein Verständnis der kognitiven Zustände und Handlungsziele letzterer. Auf Basis dieser Shared Goals entwickeln sie einen Aktionsplan für ihr maschinelles Handeln. Diese Aktionen nimmt der Mensch wahr (Aktionen bezeichnen hier sowohl konkrete, effektive Hilfen der Maschinen als auch Informationen der Maschinen an den Menschen). Auf Basis dieser Wahrnehmung kann der Mensch dann seine eigenen Handlungsziele überprüfen und anpassen. Dies kann sowohl bedeuten, dass der Mensch seine eigenen Aktionen ändert (um beispielsweise die Maschine bestimmte Aufgaben erledigen zu lassen) als auch, dass er seinen bisherigen Handlungsplänen weiter folgt, zugleich aber auch zur Kenntnis nimmt, dass sich die Maschine seinen Plänen angepasst hat.

Verwandte Konzepte 
Die Fraunhofer-Gesellschaft hat im Januar 2023 ein deutschlandweites Forschungsprojekt zum Thema "Empathische Produktion" gestartet. An diesem Verbund sind über ganz Deutschland und Österreich verteilt 7 Fraunhofer-Institute beteiligt. Das Thema greift damit einen übergreifenden, industriell stark nachgefragten Trend zur Schaffung empathischer Assistenzsysteme auf. Im Gegensatz zu Productive Teaming steht hier allerdings das Konzept der Empathie und nicht das Konzept der geteilten Ziele und gemeinsamen Planung im Zentrum.

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Produktion
Industrie 4.0
Robotik
Arbeitswissenschaft

